Шахтёр — советский футбольный клуб из Кировска. Основан в 1962 году.

Достижения 
 Во второй низшей лиге СССР — 19 место (в финальном турнире УССР класса «Б» 1970 год).

Результаты выступлений

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts 
 Матчи клуба в базе Wildstat 
 История футбольных клубов

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Луганской области
Кировск (Луганская область)